Ordina Open 2008 — 19-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и женщин, проводящегося в нидерландском городе Хертогенбос и являющегося частью тура ATP в рамках международной серии и тура WTA в рамках серии соревнований 3-й категории.

В 2008 году турнир прошёл с 15 по 21 июня. Соревнование завершало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Иван Любичич
 в женском одиночном разряде —  Анна Чакветадзе
 в мужском парном разряде —  Джефф Кутзе и  Рогир Вассен
 в женском парном разряде —  Чжань Юнжань и  Чжуан Цзяжун

Общая информация 
Первым номером посева в мужском одиночном турнире стал Давид Феррер (№ 5 в мире на тот момент). Испанец уверенно подтвердил свой статус и, не проиграв за весь приз и сета, завоевал титул. В финале испанец переиграл несеянного француза Марка Жикеля, который в Росмалене впервые добрался до матча подобного уровня вне Франции. Прошлогодний чемпион — Иван Любичич — защищал свой титул, но уступил во втором раунде. Феррер сыграл на нидерландском соревновании свой 13-й финал на соревнованиях основного тура ассоциации, но впервые вышел в эту стадию на травяном призе (до этого на его счету значилось восемь финалов на грунтовых соревнованиях и четыре — на хардовых).

В парном призе первые сеянные были не столь успешны, покинув турнир уже в четвертьфинале, а титул достался несеянному альянсу Марио Анчич / Юрген Мельцер, переигравшему в финале вторых сеянных: Махеша Бхупати и Леандра Паеса. 24-летний Анчич, ранее дважды побеждавший в Росмалене в одиночном разряде, выиграл свой дебютный парный титул здесь; а 27-летний Мельцер впервые сыграл финал травяного соревнования в рамках тура ассоциации вне Ньюпорта, где до этой недели трижды играл в финалах.

Первым номером посева в женском одиночном турнире стала Елена Дементьева (№ 5 в мире на тот момент). Россиянка не смогла подтвердить свой статус, уступив в полуфинале. В её отсутствие титул достался таке Тамарин Танасугарн, начавшей свой турнирный путь ещё в квалификации, а в финале сломившей сопротивление третьей сеянной Динары Сафиной. Прошлогодняя чемпионка — Анна Чакветадзе — уступила в четвертьфинале. Для Танасугарн этот титул стал вторым в карьере на подобном уровне, причём эти два успеха разделили 64 месяца. Сафина, пребывавшая в 2008-09 годах в своей пиковой форме, проиграла в Росмалене единственный травяной финал этого периода (из восьми всего), а тайская соперница также имела худший рейтинг из всех восьми оппоненток (лишь № 85 на момент старта соревнования).

Парный приз имел весьма ровный состав и четыре сеянных дуэта сумели выиграть на всех лишь один матч; титул же достался Марине Эракович и Михаэлле Крайчек, переигравшие в финале Лигу Декмейере и Анжелику Кербер. 19-летняя Крайчек стала первой нидерландкой с 1998 года, сумевшей победить на этом соревновании. Прошлогодние чемпионки — Чжань Юнжань и Чжуан Цзяжун — уступили уже на старте.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Давид Феррер обыграл  Марка Жикеля со счётом 6-4, 6-2.
 Феррер выигрывает свой 2-й титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Жикель уступает 1-й финал в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Финал

Женщины. Парный турнир 
  Марина Эракович /  Михаэлла Крайчек обыграли  Лигу Декмейере /  Анжелику Кербер со счётом 6-3, 6-2.
 Эракович выигрывает свой дебютный титул за карьеру в туре ассоциации.
 Крайчек выигрывает 1-й титул в сезоне и 3-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Ordina Open

 ATP Тур 2008 года
 WTA Тур 2008 года

 Международная серия ATP
 Серия турниров 3-й категории WTA

Ссылки 
 Официальный сайт  

 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 
 

Нидерланды
Теннис
Июнь 2008 года
2008